Ventre ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Ventre (* 1986), englischer Fußballspieler
 Graziano Ventre (* 1954), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Marco Ventre (* 1975), österreichischer Moderator

Siehe auch:
 Venter